Actebia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1829. Det ingår i familjen nattflyn (Noctuidae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Actebia